Георг Гейніш, також Георг Гайніш (нім. Georg Heinisch) — військовий і державний діяч епохи «Третього рейху», гебітскомісар Мелітополя у складі ​​Рейхскомісаріату.
 Гейніш Василь Васильович – український журналіст і редактор, Заслужений журналіст України, лауреат літературної премії імені Ольги Кобилянської.